Lippincott ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Lippincott, US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 David McCord Lippincott (* 1924), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Donald Lippincott (1893–1962), US-amerikanischer Leichtathlet
 Jesse H. Lippincott (1843–1894), US-amerikanischer Unternehmer
 Sara Jane Lippincott (1823–1904), US-amerikanische Autorin, Dichterin, Korrespondentin, Dozentin und Zeitungsgründerin
 William Henry Lippincott (1849–1920), amerikanischer Maler

Lippincott ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lippincott (Ohio)
 Lippincott (Pennsylvania)

Lippincott ist der Name folgender Unternehmen:

 Lippincott, US-amerikanische Designagentur
 Lippincott Williams & Wilkins (LWW), US-amerikanischer Fachbuchverlag